Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Manon Bollegraf che hanno battuto in finale Evgenija Manjukova e Radka Zrubáková 6–3, 5–7, 7–6.

Teste di serie

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (campionesse)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (semifinali)

 Karin Kschwendt /  Florencia Labat (quarti di finale)
 Jo Durie /  Julie Richardson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1993